Niko Group, een Belgisch fabrikant van schakelmateriaal en stopcontacten
Niko (voornaam), een voornaam
Niko (zanger), Duitse zanger